Johannestal steht für
Johannestal (Jonava), Tal  in der Mittelstadt Jonava, Litauen
Johannestal (Karwendel), Seitental des Rißtals im Karwendel in Tirol
 Johannestal (Lechquellengebirge), Seitental des oberen Lechtals im Lechquellengebirge in Vorarlberg

Johannestal, deutscher Name von Iwaniwka (Kubrjaky) (Іванівка), Ukraine

Siehe auch:
 Johannistal
 Johannesthal